Robert Hines ist der Name folgender Personen:

* Robert Hines (Schauspieler) (1958–2015), britischer Schauspieler 
 Robert Hines (Boxer) (* 1961), US-amerikanischer Boxer
 Robert Hines (Astronaut) (* 1975), US-amerikanischer Pilot und NASA-Astronaut